Naturalism kan avse:

Filosofi 
 Naturalism (filosofi) – ett begrepp som används inom filosofin som samlingsnamn för flera filosofiska åskådningar som inte särskiljer övernaturligt från naturligt
 Metodologisk naturalism – ett metodologiskt förhållningssätt inom naturvetenskap
 Metafysisk naturalism – antagandet att allting som existerar har naturliga förklaringar och att inget övernaturligt existerar
 Naturalistisk observation, en form av beteendeobservation
 Etisk naturalism – en metaetisk teori om moraliska yttranden
 Det naturalistiska misstaget – ett begrepp infört i moralfilosofin

Konstnärliga riktningar 
 Naturalism (konst) – en konstvetenskaplig term som är nära förknippad med termen realism
 Naturalismens litteratur – en litterär rörelse under 1800-talets senare halva, och kan beskrivas som en radikal form av realism inom litteraturen

Samhällskunskap 
 Naturalism (rasism) – ett begrepp inom teorier och perspektiv som studerar rasismer, segregering och social exkludering

Världsåskådningar 
 Humanistisk naturalism – ett synsätt som lägger vikt vid en vetenskapligt grundad naturalism
 Naturalismen – en världsåskådning i den internationella rörelsen The Brights